Ву́лиця Шолуде́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Шолуденка — вулиця в місті Вишгород Київської області.
 Вулиця Шолуденка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Шолуденка — вулиця в місті Ровеньки Луганської області.

Вулиці, названі на честь людей